

Sigle 
 Common Acute Linphoblastic Leucemia Antigen – proteina nota anche come Neprilisina

Botanica 
 Calla – la specie più nota del genere Zantedeschia, pianta ornamentale coltivata in Italia ed usata come fiore reciso.
 Calla – nome comune di Araceae appartenenti al genere Zantedeschia, compresa la specie precedente
 Calla – genere delle Araceae, che comprende unicamente la specie Calla palustris

Cinema 

 Calla – film del 1999 diretto da Song Hae-sung

Musica 
 Calla – gruppo musicale statunitense
 Calla – album dei Calla del 1999

Altro 
 Passo la Calla – valico di crinale dell'Appennino tosco-romagnolo (Italia)

Pagine correlate 
 Callo (disambigua)